Mariano e Caçula foi uma dupla brasileira de música sertaneja.

Formada pelos irmãos Mariano da Silva e Aparecido da Silva Bello ambos trabalhavam na roça quando foram descoberto pelo jornalista e escritor Cornélio Pires e os convidou para integrar no grupo musical Turma Caipira formada por ele.

Mariano e Caçula são pai e tio respectivamente do sanfoneiro Caçulinha.

Discografia 
(1939) Alma de violeiro/Pião de boiadeiro 
(1939) Samba sambeiro/Convite que arrecebi 
(1937) Moda do muchirão/Recortado no jogo 
(1934) A juriti/Nhô Tudeco 
(1934) Coco baiano/A moda dos beijos 
(1930) O jogo de bicho/Armida 
(1930) Futebol da bicharada 
(1930) O meu burro "Saudoso"/Será o impossível 
(1930) O meu viva eu quero dá/Se os revoltoso perdesse 
(1929) Jorginho do sertão 
(1929) Niltinho Soares 
(1929) O bonde camarão/Sô cabocro brasilero 
(1929) Toada de cururu 
(1929) A briga dos veio 
(1929) Toada de cateretê/Toada de samba
(1929) Bigode raspado

Ver também 
Mariano da Silva

Ligações externas 
A Turma Caipira de Cornélio Pires

Duplas sertanejas
Duplas do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo